Salmansweiler Hof steht für
Salmansweiler Hof (Konstanz)
Salmansweiler Hof (Überlingen)